François-Jacques Logerais dit Pimousse
La Pie qui Chante#Produits et gammes de la marque